Andrea Cecon – ex saltatore con gli sci e combinatista nordico italiano
 Federico Cecon – saltatore con gli sci italiano
 Roberto Cecon – allenatore di sci nordico ed ex saltatore con gli sci italiano